Le Jardin de la Marine peut désigner :
 l'ancien jardin botanique de la Marine créé à Toulon en 1786, déménagé à Saint-Mandrier en 1849, puis réinstallé à Toulon au cours des années 1881-1885
 l'ancien jardin de la Marine de Rochefort, issu du Jardin du Roy cédé à la ville au  et intégré dans les Jardins des Retours

Marine